Le mot soufre peut désigner :
 le soufre, en chimie ; 
 le soufre, en minéralogie ;
 le soufre, en pharmacie ;
 Soufre, un nom de couleur.
Par ailleurs, le Soufré (Colias hyale) est une espèce de lépidoptères.